Verenigd Koninkrijk
 Stanton (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk

Verenigde Staten
Stanton (Californië)
Stanton (Iowa)
Stanton (Kentucky)
Stanton (Michigan)
Stanton (Nebraska)
Stanton (North Dakota)
New Stanton
Stanton (Tennessee)
Stanton (Texas)